Een verkeersweg:
 N547 (België)
 N547b (België)
 N547 (Frankrijk)
 N547 (Nederland), zie Provinciale weg 547
 N-547 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing